Miejscowości w Portoryko:
 Vieques – miejscowość w gminie Loíza
 Vieques – miejscowość w gminie Vieques
Gminy w Portoryko:
 gmina Vieques  (hisp. Vieques Municipio) w Portoryko (wyspa Vieques)
Wyspa należąca do Portoryko:
 Vieques